Le sigle SMAC - ou Smac peut faire référence à :
 Scène de musiques actuelles, un label décerné par le ministère de la Culture en France,
 Social-Mobile-Analytics-Cloud : les piliers de la transformation numérique des entreprises

Voir aussi 
 Smać, toponyme de l'Europe de l'Est.